APH peut faire référence à :
  ;
 Amiens Picardie Hand, un club de handball basé à Amiens en France.